Rolls-Royce je angleška blagovna znamka, lahko se nanaša na:
Rolls-Royce Limited, izvorno podjetje, ustanovljeno leta 1906, ki se je leta 1973 razdelilo na Rolls-Royce PLC in Rolls-Royce Motors.
Rolls-Royce plc, letalsko, energetsko in obrambno podjetje.
Rolls-Royce Deutschland.
Rolls-Royce Marine Power Operations Ltd.
Rolls-Royce North America.
Rolls-Royce Corporation.
Rolls-Royce Turbomeca Ltd.
Rolls-Royce AB,  KaMeWa AB, v času delovanja del Vickers PLC.
Rolls-Royce Motors, avtomobilska divzija, ki proizvaja avtomobile znamk Rolls-Royce in Bentley; podjetje se je izločilo iz Rolls-Royce Limited leta 1973. Podjetje, sedaj imenovano Bentley Motors Limited), je leta 1998 kupil avtomobilski prizvajalec Volkswagen. Volkswagen je blagovno znamko licenciral (skupaj s podjetjem Rolls-Royce PLC) podjetju BMW, ki je ustanovilo novo avtomobilsko podjetje Rolls-Royce Motor Cars (glavni proizvod je avtomobil znamke Mini).
Rolls-Royce Motor Cars, izdelovalec avtomobilov Mini od leta 1999, podružnica podjetja BMW.
Rolls-Royce oklopno vozilo (vojaško)
Rolls-Royce: mali modularni reaktor (SMR)